Línea 113 puede referirse a:

 Línea 113 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 113 de colectivos de Rosario.
 Línea 113 de autobuses de Madrid.
 Línea 113 de ómnibus de Montevideo.